Giesenau ist ein deutscher Ortsname:
 Giesenau (Pförring), Ortsteil des Marktes Pförring, Landkreis Eichstätt, Bayern, Deutschland
 Giesenau, bis 1938 Giesewen, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Gizewo im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen